

Presentación previa 
Jason Jung fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Lu Yen-hsun derrotó en la final a Yevgueni Donskoi.

Cabezas de serie 

 ' Lu Yen-hsun (Campeón)
  Yevgueni Donskoi (Finalista)
  Lee Duck-hee (Primera ronda)
  Nikola Milojević (Semifinales)

<ol start=5>
  Ričardas Berankis ''(Primera ronda)
  Kwon Soon-woo ''(Primera ronda)
  Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
  Wu Di ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Chengdu 2017